Maayyafushi kan verwijzen naar:
 Maayyafushi (Alif Alif-atol), een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven 
 Mayyaafushi, een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven